Уви́ль-ла-Бьен-Турне́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент коммуны — Кальвадос. Входит в состав кантона Сен-Пьер-сюр-Див. Округ коммуны — Лизьё.

Код INSEE коммуны — 14489.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 212 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 147 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 100 были экономически активными, 47 — неактивными (показатель активности — 68,0 %, в 1999 году было 70,6 %). Из 100 активных жителей работали 95 человек (50 мужчин и 45 женщин), безработных было 5 (2 мужчин и 3 женщины). Среди 47 неактивных 8 человек были учениками или студентами, 24 — пенсионерами, 15 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Увиль-ла-Бьен-Турне 

Коммуны департамента Кальвадос